Selen steht für:

 Selen, ein chemisches Element
 Selen (Name), einen türkischen Personennamen (mit Namensträgern)
 Selen (Ort) (ukrainisch Зелень), ein Dorf in der Westukraine

Siehe auch:

 Sehlen (Begriffsklärung)
 Seelen (Begriffsklärung)
 Selene (Begriffsklärung)
 Selenium